Bregenz steht für:
 Bregenz, Landeshauptstadt von Vorarlberg, Österreich
 Bezirk Bregenz, den politischen Bezirk des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg
 Grafschaft Bregenz, ehemalige Reichsgrafschaft um die Stadt Bregenz

Stadt Bregenz steht für:
 Stadt Bregenz (Schiff, 1910), ein Salondampfschiff auf dem Bodensee
 Stadt Bregenz (Schiff, 1990), ein Motorschiff auf dem Bodensee

Siehe auch: